Ging ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Ging (1931–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 József Ging (* 1881; † unbekannt), ungarischer Fußballspieler und -trainer